Aube nouvelle peut désigner :
L'Aube nouvelle, hymne national du Bénin,
Musekeweya (Aube nouvelle en kinyarwanda), émission radiophonique rwandaise,
Une aube nouvelle, titre français du roman Passage to dawn de R. A. Salvatore, paru en 1996.